Tule – antica isola leggendaria
 Tule – gruppo etnico colombiano-panamense, detto anche Cuna
 Tule – termine usato per indicare il regno celtico di Tylis (Tracia)
 Tule Station – località della California, negli Stati Uniti d'America
 Tule – altro nome dello Schoenoplectus acutus, una pianta acquatica diffusa nelle zone paludose dell'America settentrionale

Pagine correlate 
 Thule
 Ultima Thule